Bülow steht für:
 Bülow (Familienname), Familienname, zu Namensträgern dort
 Bülow (Adelsgeschlecht)
 Herrenhaus Bülow, Herrenhaus in Bülow, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Villa von Bülow, Villa in Braunschweig
 Bülow, Schiff der Feldherren-Klasse

Orte in Mecklenburg-Vorpommern
 Bülow (bei Crivitz), Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Bülow, Ortsteil von Gutow, Landkreis Rostock
 Bülow, Ortsteil von Schorssow, Landkreis Rostock
 Bülow, Ortsteil von Königsfeld (Mecklenburg), Landkreis Nordwestmecklenburg

Siehe auch:
 Bühlow, Gemeindeteil von Spremberg-Sellessen, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Pirol (auch Vogel Bülow)
 Bulow